Schiele steht für:

 Schiele (Steinhausen an der Rottum), ein Ortsteil der Gemeinde Steinhausen an der Rottum, Landkreis Biberach, Baden-Württemberg
 Haberbusch i Schiele, ehemalige polnische Brauerei
 (11338) Schiele, Asteroid

Schiele ist der Familienname folgender Personen:
 Armand Schiele (* 1967), französischer Skirennläufer
 Bernt Schiele (* 1968), deutscher Informatiker
 Christian Schiele (1823–1869), deutscher Ingenieur 
 Dieter Schiele (* 1950), deutscher Maler
 Egon Schiele (1890–1918), österreichischer Maler
 Ernst Schiele (1865–1933), deutscher Industrieller und Parlamentarier
 Franz Schiele (1884–1963), deutscher Unternehmer
 Franz Schiele (1947–1980), deutsches Mordopfer, siehe Denkmal für die Wiesn-Attentat-Opfer
 Friedrich Michael Schiele (1867–1913), deutscher evangelischer Theologe
 Fritz Schiele (1876–1965), deutscher Jurist
 Georg Schiele (1868–1932), deutscher Politiker (DNVP)
 Horst-Dieter Schiele (* 1933), deutscher Journalist und Chefredakteur
 Johann Simon Schiele (* im 18. Jahrhundert; † im 19. Jahrhundert), Kaufmann und Politiker der Freien Stadt Frankfurt
 Johann Georg Remigius Schiele (1795–1861), deutscher Unternehmer
 Martin Schiele (1870–1939), deutscher Politiker (DNVP)

 Moik Schiele (1938–1993), schweizerische Textilkünstlerin und Illustratorin
 Oskar Schiele (1889–1950), deutscher Schwimmer 
 Otto H. Schiele (1922–2012), deutscher Industriemanager
 Siegfried Schiele (* 1939), deutscher Politikdidaktiker
 Simon Schiele (1822–1895), deutscher Ingenieur und Politiker

Siehe auch:
 Schieler
 Schielo
 Schüle